Deffner ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelie Deffner (1881–1959), bayerische Politikerin (SPD)
 Carl Deffner (1789–1846), deutscher Unternehmer und Politiker
 Carl Ludwig Deffner (1817–1877), württembergischer Unternehmer und Politiker
 Dietmar Deffner (* 1966), deutscher Fernsehmoderator, Journalist und Redakteur
 Georg Deffner (1910–unbekannt), deutscher SS-Hauptscharführer
 Jakob Deffner (1929–2020), deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 Michael Deffner (1848–1934), deutscher klassischer Philologe und Sprachwissenschaftler
 Thomas Deffner (* 1966), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)

Siehe auch:

 Adalbert Defner, österreichischer Landschaftsfotograf
 C. Deffner, Metallwarenfabrik